Megatrupes är ett släkte av skalbaggar. Megatrupes ingår i familjen tordyvlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tordyvlar
Megatrupes